João Ribeiro ist der Name folgender Personen:

* João Ribeiro (Schriftsteller) (1860–1934), brasilianischer Schriftsteller und Maler
 João Ribeiro (Politiker), eigentlich João Batista de Jesus Ribeiro (1954–2013), brasilianischer Politiker
 João Ribeiro (Filmproduzent) (* 1962), mosambikanischer Film- und Fernsehproduzent 
 João Ribeiro (Fußballspieler) (* 1987), portugiesischer Fußballspieler
 João Ribeiro (Kameramann), portugiesischer Kameramann 
 João Ribeiro (Kanute) (* 1989), portugiesischer Kanute
 João Ribeiro (Künstler), portugiesischer bildender Künstler, Szenograf und Hochschullehrer
 João Paulo Pinto Ribeiro (* 1980), portugiesischer Fußballspieler, siehe João Paulo (Fußballspieler, 1980)
 João Ubaldo Ribeiro (1941–2014), brasilianischer Schriftsteller
 João Ribeiro (Richter), osttimoresischer Richter und Mitglied in der Nationalen Wahlkommission